Alpini – truppe da montagna dell'Esercito Italiano
 Associazione Nazionale Alpini – associazione italiana d'arma
 Chiesetta degli Alpini – sita a Collerotondo
 Strada degli Alpini – via ferrata situata nelle Dolomiti di Sesto
 Alpini – film documentario italiano del 2010 diretto da Jean François Neplaz

Persone
 Alpino Alpini – medico e botanico italiano, figlio di Prospero
 Cesare Alpini – storico dell'arte italiano
 Prospero Alpini – medico, botanico e scienziato italiano